SsangYong Musso (Musso — ) — среднеразмерный рамный внедорожник производившийся в Южной Корее компанией SsangYong с 1993 по 2005 год.

Первые модели, выпущенные в 1993 году, оснащались бензиновым или дизельным двигателем, производимыми по лицензии Mercedes-Benz, что характеризует двигатели, как надёжные. По утверждению завода-изготовителя, 3,2-литровый бензиновый двигатель способен без капитального ремонта проходить 1 млн км. К 2008 году от немецкого дизельного двигателя отказались, из-за установленных в Корее экологических норм. Внедорожник комплектуется 4-ступенчатой автоматической коробкой передач от Mercedes-Benz либо BTRA (Австралия) — обе отличаются высокой надёжностью, а также 5-ступенчатой механической коробкой передач Т5 TREMEC (бывший Borg Warner).

Дизайн машины был спроектирован Кеном Гринли и потому имел вполне стильный европейский вид, пользовавшийся популярностью. В 1994 и 1996 годах машина получала награду Auto Design Award на автошоу в Бирмингеме в Великобритании.

Хорошо известный из-за своих внедорожных способностей, Musso занял первое место на ралли Pharaohs Rally в Египте среди вседорожников в октябре 1994. Однако в России, как внедорожник, он славы не снискал. Здесь сказались низкий клиренс, недостаточная коррозионная стойкость кузова и недостаточная надёжность слишком мягкой подвески.
Musso рассчитан на 5 человек, но встречались также и 7-местные варианты. Если потребуется, то в 5-местном Musso можно разложить складные металлические скамейки, увеличив тем самым число мест для пассажиров до 10.

Модель выпускалась в Иране корпорацией Iran Khodro, под именем Moratab.

С 2010 года автопроизводитель SsangYong Motor принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra.

Mercedes-Benz Musso 
Так как SsangYong имел общие технологии с Mercedes-Benz, Musso было принято продавать на некоторых рынках под маркой Mercedes-Benz. Это позволяло продавать автомобили SsangYong без необходимости создавать свою дилерскую сеть, используя сеть Mercedes-Benz.

TagAZ Road Partner 

С 2008 по 2014 год Musso производился в России на Таганрогском автомобильном заводе, под маркой Tagaz Road Partner. С середины 2009 была доступна версия в кузове пикап под названием Tagaz Road Partner P600. Также в 2009 году провели лёгкий фейслифтинг модели — изменились светотехника, капот и передние крылья. Всё остальное осталось без изменений.

См. также 
 SsangYong Korando

Примечания

Ссылки 

Musso
Автомобили Tagaz